Shintaro Kurumaya (Kumamoto, 5 de abril de 1992) é um futebolista profissional japonês que atua como defensor.

Carreira 
Shintaro Kurumaya começou a carreira no Kawasaki Frontale.

títulos 
 Kawasaki Frontale
 Campeonato Japonês: 2017, 2018

Naturais de Kumamoto
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Kawasaki Frontale
Jogadores da Seleção Japonesa de Futebol